Ускользающий мир: как глобализация меняет нашу жизнь (англ. Runaway World: How Globalization is Reshaping Our Lives) — книга английского социолога Энтони Гидденса, в которой он исследует явление глобализации и ее влияние на общество.

Книга появилась в 1999 году и включила в себя лекции, прочитанные в рамках Программы Рейта в Лондоне, Гонконге, Нью-Дели и Вашингтоне.«Мир движется стремительно и приближается к концу»В качестве эпиграфа Гидденс использовал слова архиепископа Вульфстана во время его проповеди в Йорке в 1014г.

Книга разделена на 5 тематических глав, каждая из которых рассматривается в контексте глобализации и изменяющегося мира.

Глобализация 

Энтони Гидденс рассматривает ее как новое революционное явление, которое не ограничивается каким-либо регионом земного шара. По его мнению, глобализация – динамичный процесс, который происходит повсеместно и затрагивает все сферы жизни общества и каждого индивидуума по отдельности. В результате формируется глобальное космополитичное общество, отказавшееся от своего прошлого и обращенное к будущему.

Решающей вехой в становлении и развитии глобализации Гидденс считает конец 1960-х годов, когда активно развивалась система массовых коммуникаций, а именно радио и телевидение.

По видам отношения общества к глобализации, социолог выделяет скептиков, ставящих под вопрос само ее существование и радикалов, живо реагирующих на вызовы глобализации.

Гидденс иллюстрирует это явление, приводя в пример свою знакомую, которой африканские крестьяне, вместо ожидаемой экзотики, предложили посмотреть современный эротический фильм. Т.е. на смену укоренившимся традициям приходят модные веяния повседневности.

Риски 
Риски Энтони Гидденса синонимичны опасности или угрозе. Согласно его теории, только высокоразвитое индустриальное общество новейшего времени может существовать в контексте рисков.

Если древние цивилизации соотносили понятие рисков с гневом богов, удачей или судьбой, то в современном обществе причины рисков кроются в тех действиях, которые предпринимаются самими людьми.

« Риск — это динамичная мобилизующая сила в обществе, стремящемся к переменам, желающим самостоятельно определять свое будущее, а не оставлять его во власти религий, традиций или капризов природы».
"Сами наши попытки поставить будущее под контроль, оборачиваются против нас"Согласно Гидденсу, существуют 2 категории риска: Внешний и рукотворный. Причины внешнего не зависят от нас, они обусловлены традициями и природой (неурожай, наводнения, эпидемии, голод). Рукотворный риск связан с нашим вторжением в изучаемый мир в процессе глобализации. При этом в отсталых странах сохраняется больше внешних "традиционных" рисков.
«Стать хозяевами своей истории у нас не получится, но найти способ "поймать" наш ускользающий мир мы можем и должны».

Семья 
В 21 веке институт семьи и брака претерпевает колоссальные изменения. Традиционная семья оказалась под угрозой.
Если раньше понятие семьи трактовалось широко и помимо супругов охватывало целый сонм родственников, то теперь семья – только супружеская пара.

Бракоразводные процессы становятся обыденным явлением. 

Кроме этого, современное общество толерантно относится к гомосексуальным отношениям, что было немыслимо раньше.

Традиции 
По мнению Гидденса, традиции оказывают сильнейшее влияние на формирование устоев социума. Без традиционных ценностей обществу и индивиду пришлось бы самостоятельно воссоздавать собственную идентичность. Отказавшись от своего прошлого, своих корней, традиций и истории, они оказываются перед лицом «неизвестности и неопределенности будущего».

Также социолог отмечает, что некоторые традиции, которые мы считаем многовековыми, вовсе такими не являются. Так, автор приводит в пример «национальную» шотландскую юбку-килт. Многие считают, что это одно из традиционных облачений шотландцев, история которого уходит в глубь веков. Однако это не так: такая форма была изобретена в XVIII веке как рабочая одежда мужчин, позволяющая им свободно двигаться.

Демократия 
Гидденс называет демократию самой мощной вдохновляющей идеей XX века. Он сравнивает ее с нежным цветком, который вырастает только на ухоженной, плодородной земле. Демократия для социолога – это система, связанная с перманентным соревнованием политических партий в борьбе за власть.«Демократия победила, потому что она лучше всех. Просто большинству стран понадобилось время, чтобы это понять». Два понятия – глобализация и демократия – являются взаимосвязанными и взаимовлияющими.  «Популярность» демократии Гидденс объясняет тем, что авторитаризм и тоталитарность больше не соответствуют новым условиям жизни, они не обладают должной гибкостью и динамизмом, необходимыми в условиях глобальной конкуренции.

История создания 
В основу книги легли лекции, прочитанные Э. Гидденсом в 1999 г. в рамках радио программы «Лекции Рейта», транслируемой BBC по каналу "Радио-4".

Сам термин «Ускользающий мир» Гидденс позаимствовал у антрополога Эдмунда Лича . Однако, если Лич ставил в конце предложения знак вопроса, то Гидденс – уверенную точку, тем самым констатируя, что мир "стал более управляемым и одновременно вышел из-под контроля, – он ускользает из рук".

Критика 
"Я надеялся, что лекции вызовут полемику, и эти надежды оправдались".                                                                    – Гидденс Э. Ускользающий мир:как глобализация меняет нашу жизнь.

Выход курса лекций спровоцировал появление дискуссий в социальных сетях, а на портале самого Гидденса пользователи из разных стран публиковали свои комментарии, вопросы и замечания.«К счастью, у моей точки зрения нашлось  много защитников»,
                                                                                                                               - Э. Гидденс«Эта маленькая книга полна идей о том, кто мы и где мы находимся» - Financial Times

«Если Вы захотите глубокий обзор глобализации во всех ее политических и культурных измерениях, написанный в разговорном, но элегантном стиле, Вы не найдете лучше «Runaway world» 

- Джеффри Э.Гартен, декан Йельской школы менеджментаА Орхусский университет в Дании удостоил Энтони Гидденса титула «лучший лектор мира».

Отражение в массовой культуре 
Тема трансформации общества, социальных, моральных и экономико-политических установок и институтов, затронутая в книге Гидденса, получила широкое распространение и легла в основу многих фильмов и сюжетов информационных подкастов по данной тематике.

Русская версия компьютерной игры-квеста "Whispered world" от компании Daedalic Entertainment  называется "Ускользающий мир".

На информационной платформе Вконтакте существует сообщество "Свидетели Энтони Гидденса", в котором обсуждаются идеи английского социолога.

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 http://www.bbc.co.uk/radio4/reith1999/lecture1.shtml
 https://yandex.ru/video/touch/search?filmId=2224124322620019451&text=anthony%20giddens%20runaway%20world&parent-reqid=1571723445212908-117094689584898880104897-man1-3547-TCH&ts=1571723614116&source=share
 http://en.bookfi.net/book/1342645
 https://carnegieendowment.org/2000/07/05/anthony-giddens-discusses-globalization-debate-pub-8655
 https://www.britannica.com/biography/Anthony-Giddens